Ко́рткерос () — село в России, административный центр Корткеросского района Республики Коми. Является единственным населённым пунктом одноимённого сельского поселения.

Население –  чел. ()

Название 
Название села Корткерос можно перевести как «железная гора». Кöрт с коми языка — «железо», керöс — «гора», «возвышенность». Археологи считают, что Корткерос был, возможно, одним из центров металлургии — возле села есть Железный бор (Кöртьяг) и Железное озеро (Кöртты), речка Кöртвис (железная протока). Ученые в этих местах часто находят рабочую одежду, глиняные горшки, где плавили железо, а также каменные гвозди и песты — ими отбивали и измельчали руду.

География 
Село расположено на левом берегу реки Вычегда и берегах реки Кияю (большая часть села расположена в междуречье Вычегды и Кияю) в пределах Мезенско-Вычегодской равнины, относящейся к Восточно-Европейской равнине. Рельеф местности равнинный. Как и большинство других сёл района Корткерос окружён смешанными лесами.

Село расположено в 49 км от столицы Республики Коми города Сыктывкар. Через село проходит республиканская автодорога , ведущая на запад в Сыктывкар, а на восток, по Корткеросскому мосту через Вычегду, в Усть-Кулом и далее в Троицко-Печорск.

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января -17 C, июля 16 C. В окрестностях села распространены почвы иллювиально-железистые (иллювиально-малогумусные), в долине Вычегды - пойменные кислые.

История 
Первые сведения о Корткеросе (деревня Кортовская) приходятся на 1608 год. В переписи 1608 года отмечены деревня Кортовская где было 4 двора и починок Кия где находился 1 двор. В 1646 году в Яренском уезде проводится  очередная перепись, которая указывает, что помимо известных ранее деревень Кортовская и Кия, на берегу старой Вычегды появилась деревня Наволок с 3 дворами. Со временем эти три деревни соединились в одно, село Корткерос. Занимая удобное положение в 1678 году Корткерос становится погостом. К 1747 году погост Корткерос стал центром волости, через год — селом.

В июле 1939 года был образован Корткеросский район с центром в Корткеросе.

Население

Экономика 
В Корткеросе есть молочный завод, лесопункт и другие предприятия местного значения.

Люди, связанные с селом Корткерос 
В селе жил и умер коми-писатель и поэт Михаил Николаевич Лебедев, а так же коми драматург, коми советский писатель, поэт и общественный деятель — Виктор Савин (Нёбдинса Виттор)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Корткерос, Маджа, Аджером, Пезмог, Приозёрный, р. Вычегда, бол. Аэродром. Топографическая карта

Примечания 

Населённые пункты Корткеросского района
Районные центры Коми